Перш

 Перш () — провинция Франции, существовавшая с 1227 по 1790 год.
 Перш ( — шест) — длинный шест, используемый при исполнении акробатических номеров в цирке.
 Перш ( — по провинции Перш) — французское полотно, названное от прежнего названия французской области, где оно вырабатывалось.
 Перш () — устаревшая мера длины во Франции. Равнялась 18-22 футам.